Il doppio dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonas Björkman e Roger Federer erano i detentori del titolo, ma Björkman non ha partecipato.
Solo Federer ha partecipato facendo coppia con Maks Mirny e ha vinto in finale 4–6, 6–3, 10–4 contro Mark Knowles e Daniel Nestor.

Teste di serie

  Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)
  Joshua Eagle /  Sandon Stolle (quarti)

  Petr Pála /  Pavel Vízner (quarti)
  Evgenij Kafel'nikov /  Jeff Tarango (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2002
ATP Tour 2002